La Fondation Laureus est une académie qui promeut la pratique du sport comme un moyen permettant les échanges sociaux.
 Les Laureus World Sports Awards sont des récompenses internationales décernées chaque année à des athlètes de différents sports qui ont été couronnés de succès au cours de l'année précédente.

Patronyme 

  (1783-1823), peintre finnois.